Коркмаскала́ () — село в Кумторкалинском районе республики Дагестан. Административный центр Кумторкалинского района и сельсовета Коркмаскалинский.

География 
Селение расположено у правого берега реки Шура-озень в южной части Кумторкалинского района, в 10 км к западу от Махачкалы. Вдоль села проходит автотрасса Кавказ. К западу от села проходит железнодорожная дорога.

Граничит с землями населённых пунктов: посёлками Тюбе и Шамхал-Термен на севере, Загородный на востоке, Ленинкент на юго-востоке и кутаном Шангода-Шитлиб на западе.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне Дагестана. Рельеф местности представляет собой в основном равнинная. К западу от села, вдоль долины реки Шура-Озень тянутся малые возвышенности. К югу от села постепенно начинают возвышаться горы. К юго-западу от села расположена одна из главных достопримечательностей республики Дагестан — бархан Сарыкум. Средние высоты на территории села составляют 61 метр над уровнем уровня моря.

Гидрографическая сеть в основном рекой Шура-Озень. К северу от села проходит канал имени Октябрьской Революции.

Климат на территории села морской полуаридный. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +12°С. Средняя температура июля +25°С, средняя температура января −0,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 350 мм в год. Наибольшее количество осадков выпадает в осенний период.

История 
Основано в 1970 году путем переселения жителей села Кумторкала, разрушенного землетрясением. В селе действовал винсовхоз «Марковский».

В 1971 году Указом Президиума ВС РСФСР селение Кумторкала переименовано в Коркмаскалу, в память о Д. А. Коркмасове — активном участнике борьбы за установление Советской власти в Дагестане..

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Кумторкалинского района
Районные центры Дагестана